L'edizione 1963-1964 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Fenerbahçe Istanbul, al suo terzo titolo.

Sono retrocesse Karşıyaka Spor Kulübü,  e Kasımpaşaspor.

Capocannoniere del torneo fu Güven Önüt (Beşiktaş Istanbul), con 19 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Fenerbahçe Istanbul Campione di Turchia 1963-1964.
 Fenerbahçe Istanbul ammesso alla Coppa dei Campioni 1964-1965.
 Karşıyaka SK, Beyoğluspor e Kasımpaşaspor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Note

Collegamenti esterni 

 

Calcio nel 1963
Calcio nel 1964
Campionato turco di calcio